Michelberger ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Michelberger (* 1950), deutscher Regisseur und Filmemacher
 Franz Michelberger (* 1955), deutscher Fußballspieler
 Pál Michelberger (1930–2014), ungarischer Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer